Schopf peut désigner :

Entreprises
Schopf - constructeur automobile et d'avions allemand à destination de l'industrie minière

Personnes portant le nom Schopf
Andreas Schopf - lugeur autrichien
Christian Schopf - lugeur autrichien
Thomas Schopf - lugeur autrichien
Wolfgang Schopf - lugeur autrichien